Вашица () — село в Сербии, в общине Шид, в Сремском округе, в историко-географической области Срем. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 1717 жителей (по переписи населения 1991 года — 1636 жителей).

Демография 
В селе Вашица, по переписи 2002 года проживали 1389 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 41,5 лет (39,9 года у мужчин и 43,0 года у женщин). В селе есть 548 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 3,13.

Примечания 

Населённые пункты Воеводины